Gola del Columbia (Columbia River Gorge) – canyon del fiume Columbia nel Nord-ovest Pacifico degli Stati Uniti d'America
 The Gorge Amphitheatre – luogo dove vengono spesso organizzati concerti, situato a George
  The Gorge (album) – album live della Dave Matthews Band pubblicato nel 2004